Jerred Smithson (né le  à Vernon, province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Après avoir joué en tant que junior avec les Hitmen de Calgary dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il signe en 2000 avec les Kings de Los Angeles et durant la saison 2000-2001, il se joint aux Lock Monsters de Lowell dans la Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il joue pour les Monarchs de Manchester. Le  2002, il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings. 

En 2004, il signe avec les Predators de Nashville et joue pour la saison 2004-2005 dans la LAH avec les Admirals de Milwaukee. Il joue régulièrement avec les Predators dès la saison 2005-2006.

Après sept saisons avec les Predators, il est échangé le  aux Panthers de la Floride contre un choix de repêchage. Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton en retour d'un choix de  au repêchage 2013.

Il signe avec les Maple Leafs de Toronto durant l'été 2013, mais ne joue 18 parties avec les Leafs et passe la majorité de la saison 2013-2014 dans la LAH avec les Marlies de Toronto. Après une saison sans jouer, il signe pour la saison 2015-2016 avec le club danois des Herning Blue Fox.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||Maple Leafs de Vernon ||Mino-BC ||64 ||39 ||46 ||85 ||120 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 60|| 4|| 2|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 65|| 3|| 6|| 9|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 65|| 12|| 9|| 21|| 65|| 18|| 0|| 2|| 2|| 25
|-
| 1998-1999|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 63|| 14|| 22|| 36|| 108|| 21|| 3|| 7|| 10|| 17
|- 
| 1999-2000|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 66|| 14|| 25|| 39|| 111|| 10|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2000-2001|| Titans de Trenton|| ECHL|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2000-2001|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 24|| 1|| 1|| 2|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 78|| 5|| 13|| 18|| 45|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|- 
| 2002-2003|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 38|| 4|| 21|| 25|| 60|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 22|| 0|| 2|| 2|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2003-2004|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 66|| 7|| 13|| 20|| 51|| 6|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2003-2004|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005|| Admirals de Milwaukee||  LAH|| 80|| 11|| 11|| 22|| 92|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Admirals de Milwaukee||  LAH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2005-2006|| Predators de Nashville|| LNH|| 66|| 5|| 9|| 14|| 54|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Predators de Nashville|| LNH|| 64|| 5|| 7|| 12|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 17
|- 
| 2007-2008|| Predators de Nashville|| LNH|| 81|| 7|| 9|| 16|| 50|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Predators de Nashville|| LNH|| 82|| 4|| 9|| 13|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2009-2010|| Predators de Nashville|| LNH|| 69|| 9|| 4|| 13|| 54|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Predators de Nashville|| LNH || 82|| 5|| 8|| 13|| 34|| 11|| 1|| 1|| 2|| 8
|- 
| 2011-2012|| Predators de Nashville || LNH|| 52|| 1|| 4|| 5|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH|| 16|| 0|| 1|| 1|| 4|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH || 35|| 2|| 3|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Oilers d'Edmonton || LNH || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 51 || 2 || 9 || 11 || 63 || 13 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 18 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 33 || 8 || 16 || 24 || 36 || 19 || 4 || 3 || 7 || 31

|606 ||39 ||57 ||96 ||363 ||36||2 ||2 ||4 ||39

Références 

Naissance en février 1979
Naissance à Vernon (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Panthers de la Floride
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Herning IK